Herbstreise steht für
Unternehmen Herbstreise der Wehrmacht 1940
Herbstreise (Album)